Bahmadī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Bahmadī (vattendrag), Hormozgan, 
 Bahmadī (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar